Prosperi ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Prosperi (* 1939), italienischer Historiker
 Carola Prosperi (1883–1981), italienische Schriftstellerin
 Cristine Prosperi (* 1993), kanadische Schauspielerin
 Federico Prosperi (* 1942), italienischer Filmregisseur
 Francesco Prosperi (1926–2004), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Franco Prosperi (* 1928), italienischer Filmemacher
 Giorgio Prosperi (1911–1997), italienischer Drehbuchautor
 Maria Luisa Prosperi (1799–1847), italienische Benediktinernonne und Selige
 Mario Prosperi (* 1945), Schweizer Fußballtorhüter
 Pierfrancesco Prosperi (* 1945), italienischer Science-Fiction- und Comic-Autor.